Arabische woestijnpatrijs
 Perzische woestijnpatrijs